Réti István (1872–1945) festőművész, grafikus, a nagybányai művésztelep egyik alapító tagja
 Réti István (1957) súlyemelő, edző

hasonló nevűek
 Szentimrei Réti István (1949) Wado-ryu Nagymester